Щипачов Лівій Степанович (1926—2001) — радянський юний актор і художник, також відомий головною роллю у фільмі «Тимур і його команда» 1940 року.
 Щипачов Степан Петрович (1899—1980) — радянський письменник, поет і прозаїк, редактор, педагог. Лауреат двох Сталінських премій.